La Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana fou una conselleria o departament del Consell de la Generalitat Valenciana amb les competències en les àrees d'economia i hisenda que va estar activa durant diverses legislatures des de l'inici de l'autonomia al País Valencià. Des de la VIII legislatura (2011-2015) esta conselleria s'ha desmembrat en la conselleria d'economia per una banda i la d'hisenda per l'altra.

La conselleria també ha incorporat diverses competències al llarg de la història democràtica del Consell, com les d'ocupació i treball (V, VI i VII Legislatures) o administració pública (IV Legislatura).

Llista de Consellers d'Economia i Hisenda

Notes 
 Durant l'etapa preautonòmica també existí durant un breu període un departament d'Hisenda diferenciat dirigit per Jorge Navarro de la UCD (15 de setembre de 1981 - 1 de desembre de 1982) i Antonio Birlanga del PSPV (1 de desembre de 1982 - 28 de juny de 1983).
 Les competències en matèria d'ocupació comptaren amb un departament propi durant diverses etapes dels governs de la Generalitat Valenciana ().

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes:
 Luis Lobón Martín ( - 29 juny 2007)

 Secretari Autonòmica d'Ocupació:
 Luis Lobón Martín (29 juny 2007 - )

 Direcció General d'Economia:
 María Bonilla Musoles ( - 6 juliol 2007)
 Pablo Landecho Campos (6 juliol 2007 - )

Referències

Vegeu també 
 Conselleries de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Ocupació de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana

Enllaços externs 
 Portal de la Conselleria 

Economia, Hisenda i Ocupació